Uderzo ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Uderzo (1927–2020), französischer Zeichner und Mit-Autor der Comic-Serie Asterix
 Marcel Uderzo (1933–2021), französischer Comiczeichner und Bruder von Albert Uderzo